Сёстры Серена и Винус Уильямс (, США) — одна из ведущих пар в женском теннисе начала XXI века. Кроме этого обе спортсменки являлись одними из самых результативных теннисисток своего поколения в одиночном разряде, выиграв на пару больше сотни титулов высшего уровня.

Сёстры Уильямс являются:
 обладателями карьерного Золотого шлема (выигрывали все четыре турнира и Олимпийские игры в разные годы) и некалендарного Большого шлема (победы во всех четырёх турнирах подряд не в течение одного календарного года) в женском парном разряде
 обладательницами Кубка Федерации 1999 года в составе сборной США
 3-кратными чемпионками теннисных турниров Олимпийских игр в женском парном разряде.
 единственные в современной истории женского тура сёстры, бывшие первыми ракетками мира как в парном разряде (в сумме восемь недель), так и в одиночном (Серена — более 179 недель, Винус — 11).

Матчи в одиночном разряде

Финалы турниров Большого шлема

Карьера сестёр в парном разряде

Финалы турниров Большого Шлема в парном разряде (14)

Победы (14)

Финалы турниров WTA в парном разряде (23)

Победы (22)

Поражения (1)

Матчи в миксте

Финалы турниров Большого шлема

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 4 ноября 2013 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

Парные турниры

Околоспортивная деятельность 
Отношения между сёстрами и их реакция на мнение болельщиков о часто излишне товарищеском характере матчей между Сереной и Винус характеризует несколько эпизодов, случившихся в начале 2000-х годов на турнире в Индиан-Уэллсе. В 2001-м году, зрители, подогреваемые активно обсуждающимися слухами о неспортивном характере решения результата игр между сёстрыми Уильямс, а также тем, что Винус, снялась в самый последний момент перед своим матчем с младшей сестрой в полуфинале одиночного турнира, устроили семейству Уильямс обструкцию перед финальной игрой турнира, где Серена сыграла с бельгийкой Ким Клейстерс. Акция также частично вылилась в словесную перепалку зрителей с отцом сестёр.

Спустя некоторое время, хорошо обдумав произошедшее, семейство Уильямс приняло решение бойкотировать турнир. Позже несколько раз стороны пытались прийти к мирному соглашению, но сёстры на местных соревнованиях так больше и не появлялись.

См. также 
 Достижения и статистика Серены Уильямс
 Рекорды тура WTA
 Список первых ракеток мира по рейтингу WTA

Ссылки 
 Профиль Винус на сайте WTA 
 Профиль Серены на сайте WTA 
 Профиль Винус на сайте ITF 
 Профиль Серены на сайте ITF 
 Профиль Винус на сайте Кубка Федерации 
 Профиль Серены на сайте Кубка Федерации 

Достижения и статистика теннисистов
Сёстры Уильямс